Miejscowości w Polsce:
 Deszkowice Drugie
 Deszkowice Pierwsze
 Deszkowice-Kolonia